Турнир в группе B в рамках 33-го чемпионата мира и одновременно 44-го чемпионата Европы по хоккею с шайбой проходил в одно время с сильнейшей группой и также в Югославии. На участие в чемпионате мира подали заявки двадцать стран-участниц, в связи с чем ИИХФ было решено организовывать турнир в группе C.

Занявшей последнее место в прошлогоднем розыгрыше сборной Югославии, как хозяйке чемпионата, было гарантировано место в группе В без прохождения квалификации. В квалификационном турнире, за одну свободную путевку, проходившем в Бухаресте (Румыния), участвовали сборные Румынии (из-за отказа в прошлом году, она автоматом была понижена в классе), Италии, Франция. Победители - хозяева турнира. получили право сыграть в группе В, сборная Италии отправилась играть в группу C, сборная Франции же вообще отказалась от участия в чемпионате.

Турнир проходил в один круг среди восьми команд.

Квалификационные игры

Итоговая таблица

Итоги квалификации

Турнир

Итоговая таблица

Итоги

Статистика

Лучшие игроки

Самые результативные игроки

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1966
 Группа С чемпионата мира по хоккею с шайбой 1966

Ссылки 

 Хоккей: Малая энциклопедия спорта. Москва. Физкультура и спорт.1990

1